Нидерланды были представлены на летних Олимпийских играх 1996 года 239 спортсменами (137 мужчин, 102 женщины), выступившими в состязаниях по 19 видам спорта. Нидерландская сборная завоевала 19 медалей (4 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых), что вывело её на 15 место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Бадминтон 

Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 4
В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Теннис 

 Спортсменов — 2

 Женщины

Хоккей на траве

Мужчины 
 Состав команды

Главный тренер:  Рулант Олтманс

 Результаты
 Группа B

 Полуфинал

 Финал

Итог: -е место

Ссылки 
 Сборная Нидерландов  на сайте Sports-reference.com

1996
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года